Die Saison 2001/02 war die sechste reguläre Saison der Ligue de hockey semi-professionnelle du Québec (LHSPQ). Die 15 Teams absolvierten in der regulären Saison je 44 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Garaga de Saint-Georges, während die Chiefs de Laval in den Play-offs zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Promutuel de Rivière-du-Loup wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Beaulieu d’Acton Vale wurden nach Saint-Hyacinthe, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Cousin de Saint-Hyacinthe.
 Die As de Beaupré kehrten nach Quebec City, Québec, zurück und änderten ihren Namen wieder in As de Québec.
 Die Dragons de Saint-Laurent wurden nach Verdun, Québec, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Dragons de Verdun. 
 Die Grand Portneuf de Pont-Rouge änderten ihren Namen in Caron & Guay de Pont-Rouge. 
 Die Papetiers de Windsor änderten ihren Namen in Lacroix de Windsor.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs 
Neben den anderen Paarungen im Achtelfinale trafen Cousin de Saint-Hyacinthe, Royaux de Sorel und Mission de Joliette in je drei Spielen aufeinander, wobei die beiden Erstgenannten in das Playoff-Viertelfinale einzogen.

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com (engl.)
  bei lnah.com (frz.)

2001/02
Eishockeysaison 2001/02